Снаряд

 Артилерійський снаряд — один із видів боєприпасів для стрільби з гармати.

Механізм, апарат, технічний пристрій для провадження яких-небудь робіт, наукових досліджень.
 Буровий снаряд
 Землесосний снаряд
 Землечерпальний снаряд
 Керновідбірний снаряд

Спортивний снаряд — пристрій для спортивних вправ.
 М'яч
 Летюючий диск
 Перекладина

Посилання